Cet article relate le parcours de l'équipe d'Uruguay de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Qualifications 

|}

Barrage Amérique du Sud - Asie 

|}

Préparations

Matchs de préparation à la Coupe du Monde 
Détails des matchs amicaux

Effectif 
Le sélectionneur Óscar Tabárez a annoncé les 23 noms de sa liste définitive.

Coupe du monde

Premier tour - Groupe D

Uruguay - Costa Rica

Uruguay - Angleterre

Italie - Uruguay

Huitième de finale

Colombie - Uruguay

Notes et références 

Uruguay
2014